Troy Davenport, född 1 maj 1985 i Inver Grove Heights, MN är en amerikansk före detta ishockeymålvakt. Som ung spelade Davenport med olika amerikanska lag i juniorhockeyligor och vid Cornell University. Efter det kom han till Sverige och spelade först med Alvesta SK i Division 2, därefter med Nybro Vikings IF i Division 1. Därefter rekryterades han av IK Oskarshamn i Hockeyallsvenskan. Efter åren i Sverige spelade Davenport i Italien, Australien och USA. Säsongen 2014/15 återkom han till Nybro Vikings och 2016/17 spelade han några matcher för Kalmar HC.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Amerikanska idrottare under 2000-talet
Amerikanska ishockeymålvakter
Födda 1985
Ishockeyspelare i Cornell Big Red (herrar)
Levande personer
Målvakter i IK Oskarshamn
Målvakter i Nybro Vikings
Män
Personer från Minnesota
Spelare i Alvesta SK
Spelare i Des Moines Buccaneers
Spelare i Green Bay Gamblers
Spelare i HC Valpellice
Spelare i Kalmar HC
Spelare i Knoxville Ice Bears
Spelare i Melbourne Ice
Spelare i Peoria Rivermen (2013–)
Spelare i Tulsa Oilers (2014–)